Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2018/2019 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 4 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej, Klasie A (3 grupy) oraz Klasie B (3 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 Ekstraklasa - Korona Kielce
 I liga - brak
 II liga - brak
 III liga, gr. IV - Spartakus Daleszyce, Wisła Sandomierz, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, Czarni Połaniec

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=13|

Klasa okręgowa

Klasa A

grupa Kielce I

grupa Kielce II

grupa Sandomierz

Klasa B

grupa Kielce I

grupa Kielce II

grupa Sandomierz

Bibliografia 
 http://www.90minut.pl/

Sport w województwie świętokrzyskim